Евге́ний Ткаче́нко:
 Ткаченко, Евгений Васильевич (1938—2020) — советский лётчик 1-го класса, парашютист.
 Ткаченко, Евгений Викторович (1935—2018) — советский и российский учёный-химик и педагог, член президиума Российской академии образования.